Part, conjunt de processos fisiològics de la dona que tenen com a resultat el procés d'expulsió del fetus com a finalització de l'embaràs i inici del postpart.
 Part (llengua), llengua també coneguda com a pahlavi arsàcid, és una llengua extinta del grup nord-occidental de la família iraniana l'origen de la qual se situa a l'imperi part.